Борисовский уезд — название нескольких уездов Российской империи и первых лет РСФСР:

 Борисовский уезд — уезд Курской губернии, существовал в 1924—1925 гг.
 Борисовский уезд — уезд Минской губернии.